Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+D000 à U+DFFF en hexadécimal ( à  en décimal).

La plage  de U+D800 à U+DFFF est utilisée pour les paires de seizets d’indirection (surrogate pairs). Aucun caractère n’est assigné aux points de code de cette région dans Unicode et dans ISO/CEI 10646.
La plage de U+D800 à U+DBFF est appelée « Demi-zone haute d’indirection » et la plage de U+DC00 à U+DFFF est appelée « Demi-zone basse d’indirection ». La combinaison d’un point de code de la demi-zone haute et d’un point de code de la demi-zone basse forme une paire de seizets d’indirection, correspondant en codage UTF-16 à un caractère d’un plan supplémentaire (hors PMB).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Hangûl (ou hangeul) – syllabes précomposées () (Unicode 2.0)

Hangûl (ou hangeul) – jamos étendus – B (Unicode 5.2)

Demi-zone haute d’indirection (Unicode 2.0)

Demi-zone basse d’indirection (Unicode 2.0)

Articles connexes 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

00D